Sarafina ! un film américain de 1992 produit par Hollywood Pictures
 Sarafina, un personnage du film Le Roi lion